Патаниоти (Панаиотти) — греческая фамилия.

Известные носители 
 Патаниоти, Константин Юрьевич (1776 — 6 июня 1840) — вице-адмирал, член Адмиралтейств-совета.
 Патаниоти, Николай Юрьевич (? — 23 февраля 1838) — контр-адмирал, участник русско-турецкой войны.